Publius Cornelius Rufinus ist der Name folgender Personen:

* Publius Cornelius Rufinus (Diktator), römischer Diktator
 Publius Cornelius Rufinus (Konsul), römischer Politiker und Militär, Konsul 290 und 277 v. Chr.